Duquesnel est un nom de famille notamment porté par :
Amédée Duquesnel (1802-1878), poète, historien et bibliothécaire français ;
Félix Duquesnel (1832-1915), journaliste, auteur dramatique et romancier français ;
Paul Duquesnel (1860-1948), homme politique français.

Patronyme français